Jim Taylor (1917–2001) angol labdarúgó
 Jim Taylor (1935–2018) amerikai amerikaifutball-játékos
 Jim Taylor (1963) amerikai Oscar-díjas forgatókönyvíró